La Sonate pour violon et piano 9 dite Sonate à Kreutzer est une œuvre de Beethoven publiée en 1805.
 La Sonate à Kreutzer est une nouvelle de Léon Tolstoï publiée en 1889.
 La Sonate à Kreutzer est aussi un quatuor à cordes de Leoš Janáček, inspiré de la nouvelle de Léon Tolstoï.
 Elle a fait l'objet de diverses adaptations cinématographiques :
 La Sonate à Kreutzer, film russe de Vladimir Gardine de 1914 ;
 La Sonate à Kreutzer, film allemand de Veit Harlan de 1937 ;
 La Sonate à Kreutzer, court-métrage français d'Éric Rohmer sorti en 1956 ;
 La Sonate à Kreutzer, film soviétique de Mikhail Schweitzer sorti en 1987.